Натуральне число 441
 441 рік до нашої ери
 441 рік нашої ери